

Pessoas 
 Dexter (rapper), músico de rap brasileiro
 Dexter Holland, vocalista da banda norte-americana The Offspring

Televisão 
 Dexter's Laboratory (O Laboratório de Dexter), série animada de televisão da Cartoon Network
 Dexter (série de televisão), série dramática estadunidense exibida desde 2006

Topônimos 
 Dexter (Geórgia)
 Dexter (Iowa)
 Dexter (Kansas)
 Dexter (Michigan)
 Dexter (Minnesota)
 Dexter (Missouri)
 Dexter (Novo México)

Bandas
 Dexterz, banda brasileira.

Ver também
 Destro
 Dexter City

Desambiguação